Hans Korte (1899-1990), militare tedesco
 Hans Korte (1919-2016), attore e doppiatore tedesco
 Alfred Körte (1853-1937), archeologo e filologo tedesco
 Gustav Körte (1852-1917), archeologo tedesco
 Werner Körte (1853-1937), chirurgo tedesco